Міжнародні громадсько-політичнні об'єднання (Інтернаціонали):
 Перший Інтернаціонал, в створенні якого брав участь Карл Маркс
 Сент-Ім'єнський анархістський інтернаціонал - міжнародна анархістська організація утворена після розколу Першого Інтернаціоналу (1872-1877)
 Другий інтернаціонал — міжнародне об'єднання робочих партій (1889-1915).
 Третій Інтернаціонал, також відомий як Комуністичний інтернаціонал, або комінтерн
 Комуністичний інтернаціонал молоді
 Четвертий Інтернаціонал - троцькістський інтернаціонал (з 1938).
 Возз'єднаний Четвертий інтернаціонал
 Ліберальний Інтернаціонал
 Соціалістичний інтернаціонал - нині діюче міжнародне об'єднання соціал-демократичних, соціалістичних і лейбористських партій.
 Центристський демократичний інтернаціонал - об'єднання християнсько-демократичних і центристських партій.
 Піратський Інтернаціонал - об'єднання партій, які виступають за реформування авторського права. 
 Інтернаціонал (гімн)